Georg VI. ist der Name folgender Personen:

 Georg VI. von Georgien (der Kleine; 1308–1314), König von Georgien, siehe Giorgi VI.
 Georg VI. (Westgeorgien) († 1722), König von Westgeorgien
 Georg VI. (Vereinigtes Königreich) (1895–1952), König von Großbritannien und Nordirland